Бесики:

 Бесики () — ласкательное от краткого Бесо, грузинского имени Бесарион (Виссарион) ().
 Бесики — литературное имя грузинского поэта Виссариона Габашвили.
 Бесики — роман грузинского писателя Акакия Белиашвили.
 Бесики — улица в Тбилиси, ведущая к Пантеону на горе Мтацминда.

Примечания 

Грузинские имена